

Lokalizacje 
 Gilby – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Gilby (ang. Gilby Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks

Pozostałe 
 Gilby – zespół wyścigowy, w latach 1954-1962 startujący w Formule 1
 Gilby Clarke – amerykański gitarzysta